

Хожеле — місто в Пшасниському повіті Мазовецького воєводства
 Хожеле — гміна в Пшасниському повіті Мазовецького воєводства
 Хожеле — село в гміні Замбрув Замбровського повіту Підляського воєводства